Либенбергский кружок (либенбергские застолья, ) — обозначение узкого круга высокопоставленных друзей германского императора Вильгельма II в 1886—1907 годах. Либенберг — название поместья к северу от Берлина, владельцем которого был граф Филипп цу Эйленбург.

Вильгельм II сблизился с дипломатом графом Филиппом цу Эйленбургом, ещё будучи принцем. В Эйленбурге, который был старше на 12 лет, Вильгельм нашёл подходящего компаньона для интеллектуальных развлечений и в его обществе обретал душевное тепло, которого он был лишён при прусском королевском дворе. С 1886 года Вильгельм ежегодно официально отправлялся в Либенберг на охоту, но прежде всего для того, чтобы оказаться в приятном для него эмоциональном окружении, которое создавал для него граф, а с 1900 года князь Эйленбург.

В либенбергский кружок входили политик князь Рихард цу Дона-Шлобиттен, дипломат князь Филипп цу Эйленбург, генерал-интендант прусского придворного театра Георг фон Хюльзен-Хезелер, флигель-адъютант и комендант города Берлина Куно фон Мольтке, скульптор граф Эмиль фон Шлиц, посол Вюртемберга в бундесрате барон Аксель Фарнбюлер. Бернхард фон Бюлов был также связан с либенбергским кружком и обязан своим назначением на пост рейхсканцлера Эйленбургу.

Атмосферу сугубо мужской компании пронизывали гомоэротические чувства. Гомосексуальная ориентация некоторых участников либенбергских застолий, в частности, Эйленбурга, в настоящее время не вызывает сомнений. Либенбергский кружок также стал центром политического влияния, хотя и сохранившего неофициальный характер: члены кружка в своём большинстве занимали важные государственные должности, а задававший тон Эйленбург не имел политического веса.

Либенбергские собрания отличались изысканностью вкуса, поскольку сам князь Эйленбург неплохо пел, играл на фортепьяно и сочинял музыку. Однако нередко гости Либенберга впадали в вульгарность. Так, например, Георг фон Хюльзен в письме осенью 1892 года предлагал графу Гёрцу устроить для его величества костюмированное музыкальное представление, переодевшись стриженым пуделем на поводке в облегающем трико с подчеркнуто выраженными анатомическими деталями.

Либенбергский кружок распался после процесса над Эйленбургом, состоявшегося в 1907 году. Место Эйленбурга среди ближайших друзей императора Вильгельма занял князь Макс Эгон цу Фюрстенберг.

Благодаря делу Гардена-Эйленбурга 1907—1908 годов, в ходе рассмотрения которого обвинения в гомосексуальности ушедшего к тому времени в отставку дипломата Эйленбурга приобрели политический характер, либенбергский кружок лишился общественного доверия. Максимилиан Гарден в 1906 году пришёл к убеждению, что дипломатические усилия империи в Танжерском кризисе 1905 года потерпели неудачу потому, что либенбергский кружок не советовал кайзеру идти на риск войны с Францией. Для Гардена это послужило поводом начать кампанию против либенбергского кружка и обвинить Эйленбурга и Мольтке де-юре в гомосексуальности, преследовавшейся в те времена уголовным законодательством, а де-факто опозорить обвиняемых в глазах общественности. Мольтке в свою очередь обвинил Гардена в клевете, а Эйленбург был уличён в лжесвидетельстве на основании показаний своего бывшего любовника. Уголовное дело было благополучно отложено по болезни Эйленбурга, Мольтке и Гарден заключили мировое соглашение, обвинения в гомосексуализме не были официально подтверждены, тем не менее, кайзер, сам оказавшийся под подозрением в гомосексуальных прегрешениях, был вынужден поступиться своими друзьями. В политических кругах как консерваторов, так и либералов он прослыл «слабаком», «Вильгельмом Миролюбивым», который отказался от зрелого курса Бисмарка и избегал риска назревшей войны, тем самым поставив под сомнение мощь и международный имидж Германии. Дело либенбергского кружка привлекло внимание общественности к вопросам гомосексуальности, которая несмотря на замалчивание была широко распространена в высших кругах патриархального прусского общества и в частности, в офицерском корпусе.

Примечания

Литература 
 John C. G. Röhl (Hrsg.): Philipp Eulenburgs Politische Korrespondenz. 3 Bände. Boldt, Boppard (Deutsche Geschichtsquellen des 19. und 20. Jahrhunderts. 52, 1-3).
 Band 1: Von der Reichsgründung bis zum Neuen Kurs. 1866—1891. 1976, ISBN 3-7646-1642-3,
 Band 2: Im Brennpunkt der Regierungskrise. 1892—1895. 1979, ISBN 3-7646-1705-5 ,
 Band 3: Krisen, Krieg und Katastrophen. 1895—1921. 1983, ISBN 3-7646-1829-9.
 Sebastian Haffner: Philipp zu Eulenburg. In: Sebastian Haffner, Wolfgang Venohr: Preußische Profile. Neuausgabe, 2. Auflage. Econ Ullstein List, München 2001, ISBN 3-548-26586-3, S. 195—215 (Propyläen-Taschenbuch 26586).
 Isabel V. Hull: The entourage of Kaiser Wilhelm II. 1888—1918. Cambridge University Press, Cambridge u. a. 1982, ISBN 0-521-23665-7 (Zugleich: Yale, Univ., Diss., 1978).
 John C. G. Röhl: Graf Philipp zu Eulenburg — des Kaisers bester Freund. In: John C. G. Röhl: Kaiser, Hof und Staat. Wilhelm II. und die deutsche Politik. 3. unveränderte Auflage. Beck, München 1988, ISBN 3-406-32358-8, S. 35-77.
 John C. G. Röhl: Wilhelm II. Der Aufbau der persönlichen Monarchie 1888—1900. Beck, München 2001, ISBN 3-406-48229-5.
 Nicolaus Sombart: Wilhelm II. Sündenbock und Herr der Mitte. Verlag Volk & Welt, Berlin 1996, ISBN 3-353-01066-1, darin v. a. S. 159—204: Die Eulenburg-Affaire.

Ссылки 
 Liebchen und der Harfner: Essay von Volker Ullrich, in: Die Zeit Nr. 45/2006, S. 92.

Гомосексуальность в истории
Германская империя
ЛГБТ в Германии
Вильгельм II (император Германии)